Janda ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Janda (1904–1985), österreichischer Fußballspieler
 Antonín Janda (1892–1960), tschechoslowakischer Fußballspieler 
 Constanze Janda (* 1976), deutsche Rechtswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Dalibor Janda (* 1953), tschechischer Sänger
 Elsbeth Janda (1923–2005), deutsche Conférencière

 Friedrich Janda (1878–1964), österreichischer General
 Gunter Janda (1933–2015), österreichischer Priester
 Hermine von Janda (1854–1925), österreichische Landschafts- und Blumenmalerin
 Ingild Janda-Busl (* 1941), deutsche Autorin und Ärztin
 Jakub Janda (* 1978), tschechischer Skispringer
 Johannes Janda (1827–1875), deutscher Bildhauer
 Krystyna Janda (* 1952), polnische Schauspielerin
 Ludwig Janda (1919–1981), deutscher Fußballspieler
 Michael Janda (* 1964), deutscher Linguist und Indogermanist
 
 Vladimír Janda (1928–2002), tschechischer Arzt

Siehe auch:
 La Janda, Verwaltungseinheit in der Provinz Cádiz, Spanien
 Jandova
 Yanda